Устьянский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и/или административно-территориальных единиц в России.

 Устьянский сельсовет — в Бурлинском районе Алтайского края.
 Устьянский сельсовет — в Локтевском районе Алтайского края.
 Устьянский сельсовет — в Абанском районе Красноярского края.
 Устьянский сельсовет — в Усть-Кубинском районе Вологодской области.